Дубівська сільська громада:
 Дубівська сільська громада — громада у Волинській області
 Дубівська сільська громада — громада в Івано-Франківській області